El nombre Andrés García puede referirse a:

 Andrés García (s. XIX), escultor mexicano;
 Andrés García (s. XX), atleta español;
 Andrés García (1941-), actor y youtuber dominicano-mexicano;
 Andrés García de Céspedes (1560-1611), cosmógrafo español;
 Andrés García de Quiñones (1709-1784), arquitecto español;
 Andrés García y Murillo (1771-1817), alcalde de Rancagua;
 Andrés García Camba (1793-1861), militar y político español;
 Andrés García Acosta (1800-1853), franciscano español;
 Andrés García Prieto (1846-1915), pintor español;
 Andrés García Ferreiro (1894-1937), abogado español;
 Andrés García Calle (1909-1973), aviador español;
 Andrés García Lavín (1929-2007), periodista mexicano;
 Andrés García Reche (1950-), economista y político español;
 Andrés García Tébar (1958-), entrenador de fútbol español;
 Andrés García Zuccardi (1983-), político colombiano;
 Andrés García Soler (1984-), entrenador de fútbol español;
 Andrés García Gallo (1994-), futbolista ecuatoriano;
 Andrés García Mohedano (1996-), futbolista español;
 Andrés García Robledo (2003-), futbolista español.